Julia Bösch (* 1984 in Konstanz) ist eine österreichische Unternehmerin. 2012 gründete sie gemeinsam mit Anna Alex in Berlin das Unternehmen Outfittery.

Leben 
Bösch wurde 1984 in Konstanz geboren. Ihre Familie stammt aus Vorarlberg in Österreich. Nach dem Abitur in Deutschland studierte sie Betriebswirtschaft an der Ludwigs-Maximilians-Universität in München und an der Columbia Business School in New York. Neben dem Studium engagierte sich Bösch beim Münchner Center for Digital Technology and Management. Dort beriet sie gemeinsam mit einem interdisziplinären Team im Rahmen eines Praxisprogrammes, in dem jedes Semester 20 Studierende mitwirken, ein Start-Up. Nach dem Studienabschluss 2009 fand sie beim Online-Versandhändler Zalando ihren Berufseinstieg. Dort war sie bis 2011 als Head of International Business Development tätig. Auch die Outfittery Co-Gründerin Anna Alex war zuvor bei Zalando tätig, wo die beiden Gründerinnen sich kennenlernten. 

Das 2012 gegründete Unternehmen Outfittery bietet personalisiertes Onlineshopping und ist damit ein Curated-Shopping-Anbieter. Vorerst (Stand März 2021) bietet es den Service nur für Männer an. Das Unternehmen beschäftigt etwa 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort Berlin und ist in neun Märkten aktiv.

Auszeichnungen 

 2016 gewann Julia Bösch den Award „Woman in Digital“ beim Digital Masters Award in London. Der Award belohnt Leistungen in der europäischen digitalen Revolution.
 2015 wurde sie als Gründerin von Outfittery mit dem „Madonna Leading Ladies Award“ in der Kategorie Startup ausgezeichnet.

Einzelnachweise 

Unternehmer (Deutschland)
Österreicher
Geboren 1984
Frau